«Реал Мурсія Імперіал» () — іспанський футбольний клуб з міста Мурсії, в провінції і автономному співтоваристві Мурсія. Резервна команда клубу «Реал Мурсія». Клуб засновано 1922 року. Домашні матчі проводить на стадіоні «Сантьяго Ель Майор», що вміщує 1 000 глядачів. У Прімері команда ніколи не виступала, найкращий результат - 8-ме місце в Сегунді в сезоні 1939/40. У сезонах 2008/09 і 2009/10 клуб виступав у Сегунді Б, але після того, як головна команда вибула до Сегунди Б, «Реал Мурсія Імперіал» за регламентом іспанського чемпіонату опустився до ще нижчого дивізіону.

Колишні назви 
 1922-1940 — «Імперіал Мурсія Депортіво FC»
 1940-1993 — «Імперіал Мурсія CF»
 1993 — «Реал Мурсія Імперіал CF»

Сезони за дивізонами 
Як фарм-клуб

Як резервна команда

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу «Реал Мурсія»  
 Інформація про команду на сайті Futbolme 
 Склад команди на сайті Transfermarkt 

Футбольні клуби Іспанії